Danu peut désigner :
 Une sous-ethnie birmane : Danu (ethnie) ;
 Une déesse de l'hindouisme : Danu ;
 Une déesse de la mythologie celtique : Danu (déesse celte) ;
 Une chaîne de montagnes de la planète Vénus nommée d'après cette dernière : Danu Montes ;
 Un groupe de musique traditionnelle irlandaise : Danú ;
 Un mot-racine scythe, à l'origine de noms de fleuves : Danube, Dniepr, Dniestr, Don, Donets ;
 Un prénom roumain.